Kalbe kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kalbe, Niedersachsen, kommun, Landkreis Rotenburg,  
 Kalbe (Milde), kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Kalbe (Meißner), berg, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Calbe (Saale), kommun, Sachsen-Anhalt,